Vesuv bezeichnet:

 Vesuv, Vulkan in Italien
 Vesuv (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Vesuv (Schiff, 1875), Dampfschiff, das in der Kolonie Deutsch-Ostafrika eingesetzt wurde